Francis Dessain, Belgisch kanunnik, voetballer en voetbalbestuurder
 Karel Dessain, Belgisch uitgever en politicus
 Pierre Dessain, Belgisch uitgever
 Dessain Printing, een uitgeverij